Garcia I o Garcia Ènnec (~810 - ~880), rei de Pamplona (851-~880) 
 Garcia I o Garcia Arnau (~965-1031), comte de Bigorra 
 Garcia I d'Aragó dit el Dolent (? - 843), comte d'Aragó (820-833) 
 Garcia I de Castella (Burgos, 938 - Medinaceli, 995), comte de Castella (970-995)
 Garcia I del Congo, manikongo del regne del Congo (1624 -26)
 Garcia I de Galícia (1042-1090), rei de Galícia en dos períodes (1065-71 i 1072-73) 
 Garcia I de Lleó (~871 - 914), rei de Lleó (910-914)